Esistono due comuni francesi con questo nome

Condes – Alta Marna
Condes – Giura